Quinhámel (portugisiska: Quinhamel) är en regionhuvudort i Guinea-Bissau. Den ligger nära Mansoaflodens mynning i Atlanten i regionen Biombo, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Bissau. Folkmängden uppgår till cirka 6 000 invånare.

Geografi
Quinhámel ligger  meter över havet. Terrängen runt Quinhámel är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Quinhámel. Runt Quinhámel är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Quinhámel är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimat
Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Biombo